

Cinema
The Hand That Rocks the Cradle – cortometraggio muto statunitense del 1914 
The Hand That Rocks the Cradle – film muto statunitense del 1917 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
La mano sulla culla (The Hand That Rocks the Cradle) – film statunitense del 1992 diretto da Curtis Hanson

Letteratura
The Hand That Rocks the Cradle – poesia del 1865 di William Ross Wallace

Musica
The Hand That Rocks the Cradle – brano dei The Smiths del 1984
The Hand That Rocks the Cradle – brano dei Black Sabbath dall'album Cross Purposes del 1994